Карл Харви «К. Х.» Гринблатт () — американский сценарист, режиссёр, художник раскадровки и продюсер. Является создателем мультсериалов — «Чаудер» и «Харви Бикс», был сценаристом и художником раскадровки мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Биография 
К. Х. Гринблатт родился 17 июня 1972 года в городе Плейно, штат Техас, США. Его страсть к анимации началась в детстве, когда он создал комикс «Zibbler» в шестом классе. Гринблатт учился а Техасском университете в Остине, где он научился делать рекламу и продолжал создавать комиксы, такие как «Durbingle the Goat Boy». После окончания университета работал арт-директором рекламных роликов в Нью-Йорке.

Стивен Хилленберг, создатель Губки Боба, решил пригласить Гринблатта в команду съёмочной группы после того, как увидел некоторые из его работ в области карикатуры. «Губка Боб Квадратные Штаны» стал его первой работой в индустрии анимации; в первом сезоне Карл проработал в качестве ассистента раскадровщика, а после был повышен до сценариста и раскадровщика. Однако в начале четвёртого сезона Губки Боба Гринблатт покинул проект, начав работу на канале Cartoon Network в мультсериале «Ужасные приключения Билли и Мэнди». В ноябре 2007 года Гринблатт начал создавать мультсериал «Чаудер» для этого же канала.

В сентябре 2013 года он объявил о создании мультсериала «Bad Seeds», но сериал должен был сменить название на «Харви Бикс» из-за проблем на товарный знак; производство сериала началось в январе 2014 года.

5 апреля 2018 года Гринблатт объявил, что он теперь работает в «Warner Bros. Animation», отметив, что он разрабатывает «что-то интересное», но подробностей решил не раскрывать. 29 октября 2019 года его проект был официально представлен под названием «Jellystone!», описанным как кроссовер персонажей от Hanna-Barbera, планирующий выйти на интернет-сервисе «HBO Max».

В настоящее время Гринблатт проживает в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Мультсериалы

Фильмы

Видеоигры

Факты 
 В честь него назвали главного героя мультсериала «Харви Бикс»

Примечания

Ссылки 
 
 Блог Гринблатта «Nerd Armada»
 Интервью студии «Frederator Studios» с Гринблаттом

Режиссёры США
Мультипликаторы США
Продюсеры США
Сценаристы США
Арт-директора США‎
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Школы бизнеса Техасского университета в Остине
Художники-раскадровщики США